Сан-Мауриціо-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Мауриціо-д'Опальйо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара